Az 1998-as Veikkausliiga volt a bajnokság 68 szezonja, 10 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a Haka Valkeakoski csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
Finn labdarúgó-bajnokságok